Boutron peut faire référence à :
Antoine François Boutron Charlard (1796-1879), pharmacien et chimiste français ;
Claude Boutron (né en 1947), physicien français ;
Pierre Boutron (né en 1947), acteur et réalisateur français ;
l'impasse Boutron, à Paris, en France.

Homonymie de patronyme